

Patronyme 
 
 la famille Glotin :
 Édouard Glotin (1858-1933), dirigeant sportif et dirigeant de Marie Brizard ;
 Édouard Glotin (1927-2015), jésuite français.

Entreprise 
 Glotin, marque et fabricant français d'anches et d'accessoires pour les bois.